Il doppio del torneo di tennis Toronto Indoor 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Bob Carmichael e Ray Ruffels che hanno battuto in finale Roy Emerson e Rod Laver 6-4, 4-6, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toronto Indoor 1972